Il singolare del torneo di tennis WCT Fall Finals 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6–4, 6–2, 6–1.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1982